Рудольф Крейцумс (, 16 января 1900 — 5 июня 1971) — латвийский и советский театральный актёр. Заслуженный артист Латвийской ССР.

Биография 
Родился в Виранской (Дзелзавской) волости Мадонского уезда в семье кузнеца. Мать работала по хозяйству. В 1908 году семья переехала в Ригу, отец устроился на работу возчика, но через год умер и вдова с четырьмя детьми была вынуждена вернуться в Вираны.

Летом пас коров, но зимой возвращался в Виранскую школу, начальный курс которой был им окончен в 1912 году. Побыв некоторое время в обучении у мельника Краукльской усадьбы, он следующие пять лет проработал чесальщиком шерсти, прядильщиком и ткачом.

В 1917 году после тяжёлой болезни Рудольф Крейцумс оставляет прежние занятия и постигает профессию сапожника.

В 1919 году он призывается в Латвийскую армию и остаётся на сверхсрочную службу, без отрыва от которой посещает в Риге Латвийские драматические курсы Эрнеста Зелтматиса (первую в Латвии профессиональную школу актёров).

После демобилизации получает место в Передвижном театре, но вскоре поступает в труппу Театра Дайлес (1926).

Манеру игры актёра с первых ролей отличало стремление к максимальной реалистичности в широком драматическом диапазоне и истинной простоте исполнения. Таков он в роли старого Каркла в фильме режиссёра Леонида Лейманиса «У богатой госпожи» и в роли рыбака в  ленте «Капитан Нуль».

С 1948 года член Союза театральных деятелей Латвийской ССР. В 1956 году ему присвоено почётное звание заслуженного артиста Латвийской ССР.

Ушёл из жизни 5 июня 1971 года. Похоронен на рижском Лесном кладбище.

Материалы о творческом пути Рудольфа Крейцумса представлены в экспозиции Музея писателя Атиса Доку, расположенном в Муцениеках Дзелзавской волости.

Роли в театре

Театр Дайлес 
 1928 — «Швейк» Ярослава Гашека — поручик Лукаш
 1933 — «Иосиф и его братья» Райниса — Левий
 1941 — «Женитьба Белугина» Александра Островского и Николая Соловьёва — Андрей Белугин
 1942 — «Времена землемеров» Рейниса и Матиса Каудзите — Каспарс
 1944 — «Заговор Фиеско в Генуе» Фридриха Шиллера — Джанетино
 1946 — «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира — Дон Педро
 1947 — «Огонь и ночь» Райниса — Чёрный рыцарь, позже Лачплесис (1950)
 1948 — «Укрощение укротителя» Джона Флетчера — Петруччо
 1949 — «Анна Каренина» Л. Н. Толстого — Левин
 1950 — «Индулис и Ария» Райниса — Пудикис
 1951 — «Три сестры» А. П. Чехова — Андрей Прозоров
 1952 — «Маскрад» М. Ю. Лермонтова — Арбенин
 1955 — «Лето младшего брата» Гунара Приеде — Мартиньш Пуданс
 1962 — «Илья Муромец» Райниса — Добрыня
 1967 — «Мотоцикл» по произведениям Иманта Зиедониса — Дедушка
 1970 — «Индраны» Рудольфа Блауманиса — Отец

Литература 

 Горбачев А.Н. Список некрологов за 1930-2015 годы. М., Infogans, 2016
 "Ригас балсс",09.06.1971 (некролог)

Ссылки 
 Биография Рудольфа Крейцумса на сайте awardspace.com 

Персоналии:Театр Дайлес
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище